Scaria steht für:

 Scaria (Ort), einen Ort in der italienischen Gemeinde Lanzo d’Intelvi
 Scaria (Gattung), eine Heuschreckengattung

Scaria ist der Familienname von:

 Emil Scaria (1840–1886), österreichischer Opernsänger (Bass)